Supercupa Europei 1992 s-a jucat între FC Barcelona și Werder Bremen, cu Barcelona câștigând cu scorul de 3–2 la general.

Meciuri

Prima manșă

A doua manșă

Note

Legături externe
 RSSSF
Primul meci și al doilea meci - articole din ziarele „El Mundo Deportivo”

1993 în fotbal
Supercupa Europei